Spasić ist der Familienname folgender Personen:

 Dragan Spasić (* 1982), serbischer Radrennfahrer
 Miloš Spasić (* 1998), serbischer Fußballspieler